Послело́г — служебная часть речи, выражающая синтаксические отношения между именем существительным, местоимением, числительным и словами других частей речи, а также между существительными. От предлога отличается положением относительно слова, к которому относится: если предлоги стоят перед этим словом, то послелоги ставятся после него.

Послелоги характерны для японского и китайского (  «стол на», то есть «на столе»), тюркских и финно-угорских языков. Есть они также и в некоторых индоевропейских языках:
 в армянском
 в латышском:  «из-за» и  «ради»
 в цыганском
 в осетинском
 в хинди
 в нидерландском

Послелоги имеются также в некоторых семитских языках, таких как амхарский.

Послелоги в русском языке 
Постпозиция послелога по отношению к именной группе может быть абсолютной (то есть после всей именной группы) и относительной — внутри именной группы, но после её вершины.

В русском языке некоторые предлоги могут выступать в роли послелогов, как например, во фразе не корысти ради, а удовольствия для. Так же могут употребляться слова вопреки, навстречу, наперекор, погодя и спустя (несколько часов спустя, собственным интересам вопреки). Однако предлогов, употребляемых только в постпозиции, в русском языке нет. В качестве примера относительной постпозиции можно привести примеры: обещанию вопреки своему, победы ради над врагом, часам к трём, километре на двадцатом. Близки к послелогам, но не относятся к ним сочетания вроде много лет назад, этажом ниже, на месяц вперёд, но в них это соответствующее слово обычно классифицируется как наречие, а не послелог

Послелоги в грузинском языке 
В грузинском языке послелоги употребляются повсеместно, в связи с отсутствием практики употребления предлогов. Большинство послелогов пишется слитно с последним словом в именной группе.

Некоторые послелоги грузинского языка и примеры их применения:
 -ში [-shi] — «в»:
 სახლში [sakhlshi] «в доме», где სახლი [sakhli] «дом»,
 ქალაქში [kalakshi] «в городе», где ქალაქი [kalaki] «город»,
 მანქანაში [mankanashi] «в машине», где მანქანა [mankana] «машина».
 -ზე [-ze] — аналогичен русскому «на», однако может также употребляться и в другом контексте.
 ქუჩაზე [kuchaze] «на улице», где ქუჩა [kucha] «улица»,
 მანქანაზე [mankanaze] «на машине», где მანქანა [mankana] «машина»,
 ენაზე [enaze] «на языке», где ენა [ena] «язык».
 -თან [-tan] — аналогичен русским «к», «у», «с»:
 ჩემთან [chemtan] «ко мне, со мной», где ჩემ [chem] — форма личного местоимения «я» в родительном падеже,
 მეგობართან [megobartan] «с другом, к другу», где მეგობარი [megobari] «друг»,
 კოსტიასთან [kostiastan] «с Костей, к Косте».
 -დან [-dan] — «из», «от», «с».
 -მდე [-mde] — «до».
 -ვით [-vit] — «словно».
 -გან [-gan] — «из», «от».
 -კენ [-ken] — «в сторону».
 -თვის [-tvis] — «для».

Части речи